Vänsterpartiet, een Zweedse politieke partij
 Ung Vänster, een Zweedse politieke jongerenorganisatie

Zie ook 
 Venster (doorverwijspagina)
 Venstre (doorverwijspagina)